Amerikai Egyesült Államok
 Jewell (Georgia)
 Jewell (Kalifornia)
 Jewell (Kansas)
 Jewell (New York)
 Jewell, önkormányzat nélküli település Ohio államban, Defiance megyében
 Jewell (Oregon)